Jerzykowo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Jerzykowo, dans le powiat de Gniezno ;
 du village de Jerzykowo, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Jerzykowo.